Passo steht für:
 Passo, altes Längenmaß in Italien, Spanien und Portugal
 Passo (ital.: 'Pass'), zahlreiche Gebirgspässe in Italien
 Biagini Passo, Automodell der Marke Biagini
 Toyota Passo, Automodell der Marke Toyota

Passó steht für:
 Passó, Gemeinde im Kreis Vila Verde, Distrikt Braga, Portugal

Siehe auch:
 Paso (Begriffsklärung)
 Passow